Мирослав Игначак (; 19 февраля 1962, Попрад, Чехословакия) — чехословацкий хоккеист, бывший нападающий клубов НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз». Младший брат Петера Игначака.

Биография 
Мирослав Игначак начинал играть в хоккей в родном городе Попрад. Известен по выступлениям в чемпионате Чехословакии и Словакии за клуб «Кошице». Трижды становился чемпионом в составе клуба из Кошице, в 1986 году выиграл золото чехословацкого чемпионата, а в 1995 и 1999 годах побеждал в Словацкой экстралиге.

В 1985 году иммигрировал в Канаду, повторив судьбу старшего брата Петера. Играл в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз».

Несмотря на то, что Мирослав Игначак в юниорском возрасте показывал более результативную игру, чем его старший брат, он не сумел повторить успешную карьеру Петера Игначака в НХЛ, ограничившись 57 матчами и 17 очками. В 1991 году вернулся в Европу.

После возвращения в Европу, играл в Германии, Швейцарии, Словакии. В 1995 году в составе сборной Словакии выиграл чемпионат мира в группе Б, тем самым помог словацкой сборной выйти в элиту. Завершил карьеру в 2006 году.

С 2006 года тренирует. Работал со словацкими и польскими командами, с сезона 2019/20 является главным тренером венгерского клуба «Дунауйвароши Ацельбикак».

Достижения

Командные 
 Чемпион Европы 1979
 Чемпион Чехословакии 1986
 Обладатель Кубка Колдера 1989
 Чемпион мира (группа Б) 1995
 Чемпион Словакии 1995 и 1999
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1980

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии 1985 (66 очков)

Статистика 
 НХЛ — 57 игр, 17 очков (8 шайб + 9 передач)
 АХЛ — 293 игры, 300 очков (131+169)
 Чемпионат Чехословакии — 199 игр, 221 очко (119+102)
 Чемпионат Словакии — 382 игры, 324 очка (123+201)
 Сборная Словакии — 12 игр, 10 шайб
 Чемпионат Германии — 34 игры, 29 очков (10+19)
 Чемпионат Швейцарии — 7 игр, 8 очков (6+2)
 Вторая немецкая лига — 109 игр, 208 очков (78+130)
 Всего за карьеру — 1094 игры, 485 шайб

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кошице»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Адирондак Ред Уингз»
Игроки «Галифакс Цитаделс»
Игроки ХК «Цуг»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК «Мартин»
Хоккейные тренеры Словакии